Села:
 Танкове — Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Танкове — Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район